Кратер Снеллиус () — большой древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны. Название присвоено в честь голландского математика, физика и астронома Виллеброрда Снелла (Снеллиуса) (1591—1626) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Снеллиус являются кратер Рейхенбах на западе-юго-западе; кратер Борда на западе-северо-западе; кратер Роттсли на севере; кратер Петавий на северо-востоке; кратер Хазе на востоке; кратер Фурнерий на юго-востоке и кратер Стевин на юге-юго-западе. Вдоль кратера, пересекая его юго-западную часть, проходит долина Снеллиуса . Селенографические координаты центра кратера , диаметр 86,0 км, глубина 3830 м.

Кратер Снеллиус имеет близкую к циркулярной форму с небольшой впадиной в западной части и практически полностью разрушен. Вал почти сравнялся с окружающей местностью и превратился в кольцо одиночных хребтов и холмов, лучше всего сохранился в западной части. Дно чаши пересеченное за исключением болнн ровной северо-западной части. Южнее центра чаши находятся несколько невысоких параллельных хребтов.

Сателлитные кратеры 

 Кратер Снеллиус и сателлитный кратер Снеллиус B включены в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).
 Образование сателлитного кратера Снеллиус A относится к нектарскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Кратер Снеллиус на карте LAC-98.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны